Farkas Klára színésznő. 1913-ban végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
 Farkas Klára (1898–1944) festő, iparművész
 Farkas Klára (1907–1987) iparművész
 Farkas Klára (?) műfordító